Darányi ist der Familienname von:
 Gyula von Darányi (1888–1958), ungarischer Mikrobiologe
 Ignác Darányi (1849–1927), ungarischer Agrarpolitiker und Minister
 József Darányi (1905–1990), ungarischer Kugelstoßer
 Kálmán Darányi (1886–1939), ungarischer Staatsmann und Premierminister